A 2002-es U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokság az 5. kiírása a tornának, melyet 2002. május 2. és május 12. között rendeztek meg Svédországban. A tornán az 1983. január 1. után született játékosok vehettek részt.

Eredmények

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

További információk 
 Svéd FA

U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságok
U19 európa